Ола — один з п'яти видів жертвопринесення в юдаїзмі.

Топонім

— колишнє село в Свєтлогорському районі Гомельської області;
 Ола — річка, притока Березини;

Ола — селище в Магаданській області;
  — річка в Магаданській області, басейн Охотського моря;

Ола — місто, штат Арканзас
 Ола — переписна місцевість, штат Південна Дакота

 Ола — місто в штаті Айдахо.

Ім'я 

 Ола () — норвезьке ім'я, за походженням зменшувальна форма від Олаф;
 Ола Нордманн — персоніфікація Норвегії;
  (1864—1927) — шведсько-американський місіонер, перекладач Біблії на качинську мову.

Прізвище 

 Даніель Ола ( 1982) — нігерійський футболіст;
 Жан-Мішель Ола ( 1949) — французький бізнесмен;
 Сіс Рам Ола (1927—2013) — індійський політик.

Див. також 
 Ала (значення);
 Йошкар-Ола — місто в Росії, столиця республіки Марій Ел.